Жеребилов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жеребилов, Дмитрий Абрамович (1920—1972) — Герой Советского Союза.
 Жеребилов, Николай Иванович (род. 1952) — российский учёный и политик, председатель Курской областной Думы (с 2016).